Ejército Verde se puede referir a:

 Ejército Verde (Rusia), un ejército popular del tiempo de la guerra civil rusa.
 Ejército Verde (Ecuador), una milicia indígena amazónica de corte tribal.
 Ejército Verde (Irlanda), grupo armado independentista irlandés.